Vargense – abitanti di Santana da Vargem
Vargense – abitanti di Vargem (Santa Catarina)
Vargense – abitanti di Vargem